Nella mitologia Dite o Dis Pater è una divinità latina, poi romana
Nella Divina Commedia Dite è la città infernale dove è situato il sesto cerchio dell'Inferno. Dante e Virgilio vi giungono nel canto VIII.In questa città vi sono gli eretici (cioè coloro che non credettero nell'immortalità dell'anima). La loro pena consiste nel giacere in sepolcri infuocati. In questo canto Dante incontra Farinata degli Uberti (appartenente alla fazione dei ghibellini) e Cavalcante De'Cavalcanti (Padre di Guido Cavalcanti)